Серге́й Долгору́ков:
 Долгоруков, Сергей Алексеевич (1809—1891) — губернатор Ковенской (1848) и Витебской (1848—1849) губерний.
 Долгоруков, Сергей Григорьевич (?—1739) — тайный советник, дипломат.
 Долгоруков, Сергей Николаевич (1770—1829) — генерал от инфантерии (1816), комендант Петропавловской крепости (1799—1801).
 Долгоруков, Сергей Петрович (1697—1761) — дипломат.